|-
|(94251)||2001 CS27|| align=right|13,0|| align=right|3,175|| align=right|0,081|| align=right|21,13|| align=right|5,658||MBA||2. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(94252)||2001 CF28|| align=right|13,7|| align=right|3,131|| align=right|0,035|| align=right|11,65|| align=right|5,540||MBA||2. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(94253)||2001 CN28|| align=right|14,6|| align=right|3,164|| align=right|0,113|| align=right|13,33|| align=right|5,627||MBA||2. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(94254)||2001 CS29|| align=right|15,0|| align=right|2,988|| align=right|0,039|| align=right|5,07|| align=right|5,164||MBA||2. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(94255)||2001 CX30|| align=right|14,5|| align=right|2,673|| align=right|0,218|| align=right|10,58|| align=right|4,369||MBA||2. februar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(94256)||2001 CS33|| align=right|13,8|| align=right|2,908|| align=right|0,164|| align=right|17,39|| align=right|4,957||MBA||13. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94257)||2001 CJ35|| align=right|13,6|| align=right|3,172|| align=right|0,067|| align=right|22,03|| align=right|5,647||MBA||13. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94258)||2001 CZ36|| align=right|15,1|| align=right|3,069|| align=right|0,110|| align=right|5,50|| align=right|5,376||MBA||14. februar 2001||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(94259)||2001 CQ38|| align=right|14,4|| align=right|2,562|| align=right|0,164|| align=right|12,89|| align=right|4,100||MBA||13. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94260)||2001 CJ40|| align=right|13,8|| align=right|3,153|| align=right|0,057|| align=right|10,36|| align=right|5,599||MBA||13. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94261)||2001 CL40|| align=right|14,0|| align=right|3,138|| align=right|0,046|| align=right|15,05|| align=right|5,557||MBA||13. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94262)||2001 CK43|| align=right|14,2|| align=right|2,744|| align=right|0,203|| align=right|17,87|| align=right|4,544||MBA||15. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94263)||2001 CC44|| align=right|13,5|| align=right|3,139|| align=right|0,121|| align=right|27,71|| align=right|5,560||MBA||15. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94264)||2001 CG44|| align=right|14,2|| align=right|3,192|| align=right|0,065|| align=right|17,50|| align=right|5,703||MBA||15. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94265)||2001 CU45|| align=right|13,0|| align=right|3,235|| align=right|0,023|| align=right|22,31|| align=right|5,817||MBA||15. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94266)||2001 DO|| align=right|13,5|| align=right|3,944|| align=right|0,101|| align=right|8,62|| align=right|7,830||HLD||16. februar 2001||Ondřejov||P. Pravec; L. Šarounová
|-
|(94267)||2001 DR3|| align=right|14,4|| align=right|3,084|| align=right|0,033|| align=right|12,19|| align=right|5,415||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94268)||2001 DR10|| align=right|14,6|| align=right|3,175|| align=right|0,077|| align=right|9,57|| align=right|5,658||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94269)||2001 DS18|| align=right|13,1|| align=right|3,138|| align=right|0,074|| align=right|19,65|| align=right|5,559||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94270)||2001 DZ19|| align=right|13,6|| align=right|3,216|| align=right|0,144|| align=right|12,63|| align=right|5,766||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94271)||2001 DO21|| align=right|13,5|| align=right|3,146|| align=right|0,147|| align=right|19,67|| align=right|5,581||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94272)||2001 DB24|| align=right|15,2|| align=right|3,141|| align=right|0,100|| align=right|2,33|| align=right|5,566||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94273)||2001 DR29|| align=right|13,9|| align=right|3,070|| align=right|0,065|| align=right|9,87|| align=right|5,379||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94274)||2001 DC30|| align=right|14,4|| align=right|3,168|| align=right|0,144|| align=right|7,66|| align=right|5,637||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94275)||2001 DN34|| align=right|13,1|| align=right|3,956|| align=right|0,155|| align=right|8,10|| align=right|7,868||HLD||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94276)||2001 DQ34|| align=right|14,0|| align=right|3,175|| align=right|0,027|| align=right|10,12|| align=right|5,658||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94277)||2001 DR35|| align=right|15,2|| align=right|3,142|| align=right|0,096|| align=right|1,77|| align=right|5,570||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94278)||2001 DT36|| align=right|14,0|| align=right|3,436|| align=right|0,057|| align=right|9,29|| align=right|6,367||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94279)||2001 DD40|| align=right|14,9|| align=right|3,067|| align=right|0,090|| align=right|10,70|| align=right|5,371||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94280)||2001 DG42|| align=right|15,1|| align=right|3,140|| align=right|0,242|| align=right|10,39|| align=right|5,563||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94281)||2001 DN44|| align=right|14,5|| align=right|3,172|| align=right|0,094|| align=right|8,36|| align=right|5,648||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94282)||2001 DO46|| align=right|14,2|| align=right|3,155|| align=right|0,265|| align=right|15,74|| align=right|5,603||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94283)||2001 DJ48|| align=right|14,1|| align=right|2,973|| align=right|0,066|| align=right|10,73|| align=right|5,124||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94284)||2001 DW51|| align=right|13,4|| align=right|3,097|| align=right|0,095|| align=right|10,74|| align=right|5,450||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94285)||2001 DY51|| align=right|14,3|| align=right|3,167|| align=right|0,026|| align=right|10,34|| align=right|5,636||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94286)||2001 DK58|| align=right|14,0|| align=right|3,186|| align=right|0,076|| align=right|9,11|| align=right|5,685||MBA||17. februar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(94287)||2001 DU60|| align=right|14,2|| align=right|3,205|| align=right|0,079|| align=right|2,84|| align=right|5,737||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94288)||2001 DY62|| align=right|15,8|| align=right|2,790|| align=right|0,310|| align=right|15,18|| align=right|4,659||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94289)||2001 DD68|| align=right|14,6|| align=right|3,078|| align=right|0,152|| align=right|11,71|| align=right|5,399||MBA||19. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94290)||2001 DQ79|| align=right|14,6|| align=right|2,646|| align=right|0,281|| align=right|11,85|| align=right|4,303||MBA||20. februar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(94291)||2001 DX86|| align=right|15,2|| align=right|3,113|| align=right|0,200|| align=right|13,20|| align=right|5,493||MBA||28. februar 2001||Badlands||R. Dyvig
|-
|(94292)||2001 DN95|| align=right|14,3|| align=right|3,084|| align=right|0,173|| align=right|20,81|| align=right|5,414||MBA||18. februar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(94293)||2001 DT95|| align=right|13,7|| align=right|3,246|| align=right|0,031|| align=right|7,02|| align=right|5,848||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94294)||2001 DY96|| align=right|15,5|| align=right|3,040|| align=right|0,114|| align=right|9,94|| align=right|5,299||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94295)||2001 DD97|| align=right|14,9|| align=right|3,091|| align=right|0,110|| align=right|9,35|| align=right|5,434||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94296)||2001 DK101|| align=right|14,4|| align=right|3,173|| align=right|0,069|| align=right|9,81|| align=right|5,652||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94297)||2001 DZ102|| align=right|15,2|| align=right|3,077|| align=right|0,183|| align=right|1,85|| align=right|5,396||MBA||16. februar 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(94298)||2001 DW105|| align=right|14,2|| align=right|3,047|| align=right|0,076|| align=right|7,80|| align=right|5,318||MBA||16. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(94299)||2001 DB108|| align=right|13,3|| align=right|3,988|| align=right|0,187|| align=right|11,95|| align=right|7,962||HLD||16. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(94300)||2001 ED1|| align=right|13,9|| align=right|3,081|| align=right|0,136|| align=right|9,15|| align=right|5,407||MBA||1. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94301)||2001 EF8|| align=right|14,0|| align=right|3,459|| align=right|0,005|| align=right|8,05|| align=right|6,431||MBA||2. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(94302)||2001 EY15|| align=right|13,3|| align=right|3,173|| align=right|0,109|| align=right|21,82|| align=right|5,652||MBA||15. marec 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(94303)||2001 EH17|| align=right|13,3|| align=right|3,229|| align=right|0,140|| align=right|25,21|| align=right|5,802||MBA||15. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94304)||2001 ER24|| align=right|14,3|| align=right|3,225|| align=right|0,140|| align=right|8,70|| align=right|5,791||MBA||13. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(94305)||2001 FX2|| align=right|14,7|| align=right|3,208|| align=right|0,215|| align=right|17,47|| align=right|5,746||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94306)||2001 FS11|| align=right|13,5|| align=right|3,225|| align=right|0,062|| align=right|19,59|| align=right|5,790||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(94307)||2001 FJ13|| align=right|14,6|| align=right|3,218|| align=right|0,133|| align=right|4,18|| align=right|5,772||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(94308)||2001 FD15|| align=right|14,6|| align=right|3,450|| align=right|0,074|| align=right|1,96|| align=right|6,408||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(94309)||2001 FX33|| align=right|13,5|| align=right|3,105|| align=right|0,111|| align=right|13,81|| align=right|5,470||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94310)||2001 FJ34|| align=right|14,8|| align=right|2,745|| align=right|0,170|| align=right|12,98|| align=right|4,547||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94311)||2001 FG35|| align=right|14,8|| align=right|3,141|| align=right|0,116|| align=right|13,21|| align=right|5,565||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94312)||2001 FP37|| align=right|13,8|| align=right|3,026|| align=right|0,141|| align=right|14,04|| align=right|5,263||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94313)||2001 FE41|| align=right|13,3|| align=right|3,167|| align=right|0,255|| align=right|25,32|| align=right|5,635||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94314)||2001 FV49|| align=right|13,9|| align=right|3,150|| align=right|0,183|| align=right|15,59|| align=right|5,590||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94315)||2001 FA59|| align=right|13,7|| align=right|3,188|| align=right|0,100|| align=right|13,94|| align=right|5,692||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94316)||2001 FY63|| align=right|14,8|| align=right|3,094|| align=right|0,091|| align=right|10,87|| align=right|5,442||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94317)||2001 FG64|| align=right|14,5|| align=right|3,210|| align=right|0,069|| align=right|12,07|| align=right|5,750||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94318)||2001 FD97|| align=right|13,7|| align=right|3,210|| align=right|0,136|| align=right|17,01|| align=right|5,750||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94319)||2001 FX100|| align=right|14,2|| align=right|3,058|| align=right|0,149|| align=right|11,66|| align=right|5,346||MBA||17. marec 2001||Prescott||P. G. Comba
|-
|(94320)||2001 FH109|| align=right|14,2|| align=right|3,245|| align=right|0,067|| align=right|5,38|| align=right|5,845||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94321)||2001 FA111|| align=right|14,9|| align=right|3,258|| align=right|0,077|| align=right|5,06|| align=right|5,881||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94322)||2001 FW111|| align=right|14,5|| align=right|3,201|| align=right|0,068|| align=right|9,25|| align=right|5,725||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94323)||2001 FS121|| align=right|14,3|| align=right|3,059|| align=right|0,104|| align=right|10,72|| align=right|5,349||MBA||27. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(94324)||2001 FB127|| align=right|14,5|| align=right|3,323|| align=right|0,084|| align=right|7,41|| align=right|6,055||MBA||26. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94325)||2001 FW138|| align=right|14,1|| align=right|3,096|| align=right|0,093|| align=right|9,74|| align=right|5,447||MBA||21. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(94326)||2001 FW139|| align=right|13,7|| align=right|3,149|| align=right|0,201|| align=right|16,41|| align=right|5,588||MBA||21. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(94327)||2001 FN140|| align=right|14,4|| align=right|3,140|| align=right|0,130|| align=right|6,31|| align=right|5,563||MBA||21. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(94328)||2001 FQ152|| align=right|14,4|| align=right|3,237|| align=right|0,086|| align=right|6,72|| align=right|5,824||MBA||26. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94329)||2001 FG156|| align=right|15,1|| align=right|3,234|| align=right|0,108|| align=right|0,56|| align=right|5,816||MBA||26. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(94330)||2001 FV162|| align=right|15,4|| align=right|3,172|| align=right|0,044|| align=right|9,43|| align=right|5,650||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94331)||2001 FR177|| align=right|13,9|| align=right|3,239|| align=right|0,108|| align=right|17,20|| align=right|5,829||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94332)||2001 KF|| align=right|15,8|| align=right|1,929|| align=right|0,061|| align=right|24,22|| align=right|2,679||MBA||16. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94333)||2001 KZ52|| align=right|13,2|| align=right|3,213|| align=right|0,063|| align=right|22,11|| align=right|5,757||MBA||18. maj 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(94334)||2001 OU85|| align=right|15,2|| align=right|1,979|| align=right|0,093|| align=right|19,62|| align=right|2,784||MBA||21. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(94335)||2001 OV91|| align=right|16,4|| align=right|1,947|| align=right|0,124|| align=right|21,79|| align=right|2,716||MBA||31. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(94336)||2001 PE16|| align=right|16,8|| align=right|1,956|| align=right|0,110|| align=right|18,16|| align=right|2,734||MBA||9. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(94337)||2001 QQ22|| align=right|16,3|| align=right|2,151|| align=right|0,165|| align=right|2,13|| align=right|3,155||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94338)||2001 QA28|| align=right|16,0|| align=right|2,196|| align=right|0,171|| align=right|3,57|| align=right|3,254||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94339)||2001 QY60|| align=right|16,1|| align=right|1,965|| align=right|0,061|| align=right|18,96|| align=right|2,755||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94340)||2001 QN73|| align=right|15,3|| align=right|2,279|| align=right|0,184|| align=right|23,63|| align=right|3,439||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94341)||2001 QM74|| align=right|15,8|| align=right|2,200|| align=right|0,156|| align=right|5,96|| align=right|3,262||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94342)||2001 QS75|| align=right|15,6|| align=right|2,241|| align=right|0,241|| align=right|9,43|| align=right|3,354||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94343)||2001 QB76|| align=right|15,3|| align=right|2,281|| align=right|0,183|| align=right|6,78|| align=right|3,444||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94344)||2001 QN83|| align=right|15,6|| align=right|2,236|| align=right|0,217|| align=right|4,56|| align=right|3,342||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94345)||2001 QB86|| align=right|15,6|| align=right|1,959|| align=right|0,055|| align=right|18,53|| align=right|2,740||MBA||17. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(94346)||2001 QU88|| align=right|13,8|| align=right|2,363|| align=right|0,244|| align=right|21,99|| align=right|3,633||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94347)||2001 QW88|| align=right|15,0|| align=right|1,936|| align=right|0,100|| align=right|18,19|| align=right|2,693||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94348)||2001 QL93|| align=right|15,7|| align=right|2,260|| align=right|0,113|| align=right|5,56|| align=right|3,397||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94349)||2001 QC102|| align=right|15,8|| align=right|2,172|| align=right|0,197|| align=right|5,07|| align=right|3,201||MBA||18. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94350)||2001 QU104|| align=right|16,1|| align=right|2,229|| align=right|0,200|| align=right|5,65|| align=right|3,328||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94351)||2001 QA107|| align=right|14,9|| align=right|1,970|| align=right|0,105|| align=right|18,98|| align=right|2,765||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94352)||2001 QD169|| align=right|16,3|| align=right|2,226|| align=right|0,097|| align=right|7,49|| align=right|3,320||MBA||26. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(94353)||2001 QY169|| align=right|16,0|| align=right|2,278|| align=right|0,169|| align=right|1,83|| align=right|3,437||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94354)||2001 QG171|| align=right|16,0|| align=right|1,952|| align=right|0,110|| align=right|23,01|| align=right|2,727||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94355)||2001 QS177|| align=right|15,2|| align=right|2,376|| align=right|0,082|| align=right|6,47|| align=right|3,661||MBA||25. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(94356)||2001 QE178|| align=right|15,6|| align=right|2,257|| align=right|0,142|| align=right|5,86|| align=right|3,390||MBA||28. avgust 2001||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(94357)||2001 QZ178|| align=right|15,6|| align=right|2,188|| align=right|0,164|| align=right|8,76|| align=right|3,235||MBA||27. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(94358)||2001 QE219|| align=right|16,6|| align=right|2,243|| align=right|0,138|| align=right|2,46|| align=right|3,360||MBA||23. avgust 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(94359)||2001 QC249|| align=right|16,3|| align=right|2,214|| align=right|0,173|| align=right|6,43|| align=right|3,294||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94360)||2001 RW15|| align=right|15,6|| align=right|1,930|| align=right|0,097|| align=right|19,65|| align=right|2,680||MBA||8. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94361)||2001 RT22|| align=right|16,6|| align=right|2,150|| align=right|0,088|| align=right|1,70|| align=right|3,152||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94362)||2001 RS46|| align=right|15,8|| align=right|1,915|| align=right|0,031|| align=right|22,45|| align=right|2,649||MBA||11. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94363)||2001 RK47|| align=right|16,5|| align=right|1,994|| align=right|0,048|| align=right|18,85|| align=right|2,816||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94364)||2001 RG68|| align=right|16,0|| align=right|2,232|| align=right|0,023|| align=right|7,50|| align=right|3,335||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94365)||2001 RN70|| align=right|15,9|| align=right|2,183|| align=right|0,157|| align=right|6,73|| align=right|3,225||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94366)||2001 RS70|| align=right|16,1|| align=right|2,205|| align=right|0,061|| align=right|6,08|| align=right|3,273||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94367)||2001 RK72|| align=right|16,0|| align=right|2,247|| align=right|0,111|| align=right|3,58|| align=right|3,367||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94368)||2001 RN78|| align=right|16,5|| align=right|2,199|| align=right|0,131|| align=right|4,10|| align=right|3,261||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94369)||2001 RE137|| align=right|16,3|| align=right|2,242|| align=right|0,137|| align=right|5,04|| align=right|3,357||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94370)||2001 RA148|| align=right|16,1|| align=right|1,943|| align=right|0,085|| align=right|19,74|| align=right|2,709||MBA||10. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(94371)||2001 SZ9|| align=right|16,0|| align=right|2,227|| align=right|0,082|| align=right|4,18|| align=right|3,322||MBA||18. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(94372)||2001 SH11|| align=right|17,5|| align=right|2,155|| align=right|0,068|| align=right|4,04|| align=right|3,163||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94373)||2001 SQ29|| align=right|15,8|| align=right|2,225|| align=right|0,111|| align=right|4,65|| align=right|3,319||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94374)||2001 SO33|| align=right|16,8|| align=right|2,242|| align=right|0,055|| align=right|6,12|| align=right|3,356||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94375)||2001 SQ39|| align=right|16,9|| align=right|2,175|| align=right|0,089|| align=right|5,16|| align=right|3,206||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94376)||2001 SW54|| align=right|14,8|| align=right|2,253|| align=right|0,107|| align=right|7,17|| align=right|3,382||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94377)||2001 SR61|| align=right|16,2|| align=right|2,222|| align=right|0,139|| align=right|6,45|| align=right|3,312||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94378)||2001 SU68|| align=right|15,4|| align=right|2,348|| align=right|0,190|| align=right|5,55|| align=right|3,596||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94379)||2001 SY68|| align=right|15,9|| align=right|2,370|| align=right|0,223|| align=right|5,82|| align=right|3,648||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94380)||2001 SD69|| align=right|17,0|| align=right|2,193|| align=right|0,182|| align=right|4,66|| align=right|3,246||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94381)||2001 ST69|| align=right|15,7|| align=right|2,229|| align=right|0,115|| align=right|7,00|| align=right|3,327||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94382)||2001 SC71|| align=right|15,9|| align=right|2,291|| align=right|0,146|| align=right|5,64|| align=right|3,466||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94383)||2001 SO71|| align=right|16,0|| align=right|2,246|| align=right|0,173|| align=right|7,94|| align=right|3,366||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94384)||2001 SR106|| align=right|14,9|| align=right|2,377|| align=right|0,091|| align=right|8,80|| align=right|3,665||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94385)||2001 SC107|| align=right|15,6|| align=right|2,285|| align=right|0,173|| align=right|5,30|| align=right|3,454||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94386)||2001 SL108|| align=right|15,0|| align=right|2,168|| align=right|0,028|| align=right|5,80|| align=right|3,192||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94387)||2001 SP108|| align=right|15,2|| align=right|2,290|| align=right|0,132|| align=right|4,25|| align=right|3,465||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94388)||2001 SH111|| align=right|15,4|| align=right|2,306|| align=right|0,181|| align=right|6,88|| align=right|3,501||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94389)||2001 SJ111|| align=right|15,2|| align=right|2,422|| align=right|0,111|| align=right|5,18|| align=right|3,770||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94390)||2001 SW112|| align=right|15,8|| align=right|2,281|| align=right|0,179|| align=right|5,75|| align=right|3,444||MBA||18. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(94391)||2001 SE113|| align=right|16,9|| align=right|2,280|| align=right|0,131|| align=right|2,42|| align=right|3,441||MBA||18. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(94392)||2001 SU133|| align=right|16,6|| align=right|2,158|| align=right|0,051|| align=right|3,42|| align=right|3,171||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94393)||2001 SR160|| align=right|15,6|| align=right|2,220|| align=right|0,135|| align=right|4,76|| align=right|3,307||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94394)||2001 SG168|| align=right|16,7|| align=right|2,161|| align=right|0,040|| align=right|3,38|| align=right|3,177||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94395)||2001 SR168|| align=right|17,0|| align=right|2,193|| align=right|0,134|| align=right|2,81|| align=right|3,246||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94396)||2001 SN213|| align=right|16,2|| align=right|2,191|| align=right|0,245|| align=right|5,09|| align=right|3,243||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94397)||2001 ST245|| align=right|16,2|| align=right|2,188|| align=right|0,082|| align=right|3,27|| align=right|3,236||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94398)||2001 SH254|| align=right|15,7|| align=right|2,312|| align=right|0,214|| align=right|5,76|| align=right|3,514||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94399)||2001 SK261|| align=right|16,7|| align=right|2,140|| align=right|0,130|| align=right|1,53|| align=right|3,129||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|94400 Hongdaeyong||2001 SG267|| align=right|17,1|| align=right|2,195|| align=right|0,135|| align=right|2,81|| align=right|3,250||MBA||25. september 2001||Bohyunsan||Y.-B. Jeon; Y.-H. Park; K.-J. Choo
|-
|(94401)||2001 ST270|| align=right|15,0|| align=right|2,293|| align=right|0,081|| align=right|7,11|| align=right|3,472||MBA||16. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(94402)||2001 SW277|| align=right|15,0|| align=right|2,277|| align=right|0,122|| align=right|7,91|| align=right|3,435||MBA||21. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(94403)||2001 SM286|| align=right|16,3|| align=right|2,267|| align=right|0,095|| align=right|6,94|| align=right|3,412||MBA||21. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(94404)||2001 SO287|| align=right|17,0|| align=right|2,218|| align=right|0,196|| align=right|6,30|| align=right|3,302||MBA||30. september 2001||Emerald Lane||L. Ball
|-
|(94405)||2001 SX306|| align=right|17,3|| align=right|2,176|| align=right|0,156|| align=right|2,73|| align=right|3,209||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94406)||2001 SR347|| align=right|15,9|| align=right|2,279|| align=right|0,089|| align=right|6,28|| align=right|3,440||MBA||25. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94407)||2001 TC6|| align=right|16,4|| align=right|2,289|| align=right|0,057|| align=right|4,54|| align=right|3,463||MBA||10. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(94408)||2001 TF9|| align=right|14,4|| align=right|2,344|| align=right|0,279|| align=right|22,55|| align=right|3,588||MBA||9. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94409)||2001 TU10|| align=right|16,3|| align=right|2,204|| align=right|0,069|| align=right|3,21|| align=right|3,271||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94410)||2001 TU12|| align=right|15,4|| align=right|2,394|| align=right|0,134|| align=right|2,30|| align=right|3,702||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94411)||2001 TA17|| align=right|16,9|| align=right|2,173|| align=right|0,187|| align=right|2,48|| align=right|3,202||MBA||13. oktober 2001||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(94412)||2001 TM18|| align=right|15,3|| align=right|2,354|| align=right|0,168|| align=right|2,65|| align=right|3,612||MBA||14. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(94413)||2001 TN20|| align=right|16,0|| align=right|2,296|| align=right|0,130|| align=right|7,32|| align=right|3,478||MBA||9. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94414)||2001 TX23|| align=right|15,3|| align=right|2,390|| align=right|0,152|| align=right|2,26|| align=right|3,695||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94415)||2001 TY28|| align=right|15,8|| align=right|2,242|| align=right|0,047|| align=right|5,53|| align=right|3,356||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94416)||2001 TZ28|| align=right|15,3|| align=right|2,534|| align=right|0,157|| align=right|4,99|| align=right|4,032||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94417)||2001 TL31|| align=right|15,7|| align=right|2,299|| align=right|0,073|| align=right|6,50|| align=right|3,486||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94418)||2001 TJ32|| align=right|16,0|| align=right|2,337|| align=right|0,105|| align=right|6,82|| align=right|3,572||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94419)||2001 TE33|| align=right|15,2|| align=right|2,230|| align=right|0,107|| align=right|7,12|| align=right|3,329||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94420)||2001 TO33|| align=right|16,3|| align=right|2,257|| align=right|0,073|| align=right|5,07|| align=right|3,391||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94421)||2001 TY33|| align=right|15,2|| align=right|2,266|| align=right|0,046|| align=right|6,94|| align=right|3,411||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94422)||2001 TY36|| align=right|15,3|| align=right|2,307|| align=right|0,156|| align=right|6,43|| align=right|3,504||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94423)||2001 TR37|| align=right|15,9|| align=right|2,279|| align=right|0,078|| align=right|3,75|| align=right|3,439||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94424)||2001 TW39|| align=right|16,0|| align=right|2,243|| align=right|0,181|| align=right|7,18|| align=right|3,359||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94425)||2001 TD40|| align=right|14,9|| align=right|2,382|| align=right|0,091|| align=right|5,54|| align=right|3,676||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94426)||2001 TF40|| align=right|15,2|| align=right|2,400|| align=right|0,123|| align=right|8,05|| align=right|3,717||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94427)||2001 TG40|| align=right|15,1|| align=right|2,272|| align=right|0,100|| align=right|8,47|| align=right|3,424||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94428)||2001 TH40|| align=right|15,7|| align=right|2,250|| align=right|0,220|| align=right|5,44|| align=right|3,375||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94429)||2001 TK41|| align=right|15,9|| align=right|2,212|| align=right|0,225|| align=right|7,03|| align=right|3,289||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94430)||2001 TM41|| align=right|14,0|| align=right|2,690|| align=right|0,116|| align=right|12,94|| align=right|4,412||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94431)||2001 TZ41|| align=right|15,8|| align=right|2,378|| align=right|0,082|| align=right|6,23|| align=right|3,667||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94432)||2001 TC43|| align=right|15,3|| align=right|2,268|| align=right|0,195|| align=right|6,43|| align=right|3,415||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94433)||2001 TL44|| align=right|15,6|| align=right|2,407|| align=right|0,163|| align=right|5,02|| align=right|3,734||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94434)||2001 TN44|| align=right|15,4|| align=right|2,304|| align=right|0,084|| align=right|5,32|| align=right|3,496||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94435)||2001 TS44|| align=right|14,8|| align=right|2,597|| align=right|0,002|| align=right|13,66|| align=right|4,184||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94436)||2001 TP46|| align=right|15,8|| align=right|2,332|| align=right|0,214|| align=right|24,45|| align=right|3,561||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94437)||2001 TO53|| align=right|17,4|| align=right|2,138|| align=right|0,072|| align=right|3,80|| align=right|3,125||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94438)||2001 TV62|| align=right|16,6|| align=right|2,248|| align=right|0,098|| align=right|5,01|| align=right|3,371||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94439)||2001 TY62|| align=right|16,1|| align=right|2,206|| align=right|0,009|| align=right|3,80|| align=right|3,277||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94440)||2001 TH65|| align=right|15,9|| align=right|2,208|| align=right|0,147|| align=right|5,63|| align=right|3,280||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94441)||2001 TL68|| align=right|16,1|| align=right|2,231|| align=right|0,042|| align=right|7,31|| align=right|3,332||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94442)||2001 TL72|| align=right|16,8|| align=right|2,190|| align=right|0,160|| align=right|5,91|| align=right|3,240||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94443)||2001 TD76|| align=right|16,4|| align=right|2,239|| align=right|0,207|| align=right|4,86|| align=right|3,349||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94444)||2001 TK76|| align=right|15,5|| align=right|2,249|| align=right|0,092|| align=right|5,00|| align=right|3,372||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94445)||2001 TM79|| align=right|16,3|| align=right|2,264|| align=right|0,135|| align=right|4,75|| align=right|3,405||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94446)||2001 TE90|| align=right|15,7|| align=right|2,276|| align=right|0,130|| align=right|9,21|| align=right|3,433||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94447)||2001 TQ94|| align=right|15,8|| align=right|2,223|| align=right|0,124|| align=right|4,18|| align=right|3,314||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94448)||2001 TV96|| align=right|15,9|| align=right|2,228|| align=right|0,105|| align=right|2,44|| align=right|3,325||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94449)||2001 TJ101|| align=right|16,1|| align=right|2,248|| align=right|0,191|| align=right|4,30|| align=right|3,370||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94450)||2001 TG103|| align=right|17,4|| align=right|2,134|| align=right|0,160|| align=right|5,46|| align=right|3,117||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94451)||2001 TD105|| align=right|16,6|| align=right|2,278|| align=right|0,112|| align=right|5,78|| align=right|3,438||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94452)||2001 TV105|| align=right|15,6|| align=right|2,384|| align=right|0,193|| align=right|1,93|| align=right|3,680||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94453)||2001 TD106|| align=right|15,9|| align=right|2,187|| align=right|0,160|| align=right|4,42|| align=right|3,233||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94454)||2001 TG106|| align=right|16,0|| align=right|2,190|| align=right|0,165|| align=right|2,46|| align=right|3,240||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94455)||2001 TD107|| align=right|15,1|| align=right|2,248|| align=right|0,128|| align=right|2,82|| align=right|3,371||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94456)||2001 TY107|| align=right|15,1|| align=right|2,433|| align=right|0,159|| align=right|2,15|| align=right|3,794||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94457)||2001 TC111|| align=right|16,0|| align=right|2,314|| align=right|0,079|| align=right|4,72|| align=right|3,519||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94458)||2001 TQ111|| align=right|15,9|| align=right|2,245|| align=right|0,134|| align=right|5,44|| align=right|3,362||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94459)||2001 TU113|| align=right|15,7|| align=right|2,298|| align=right|0,127|| align=right|3,31|| align=right|3,482||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94460)||2001 TC114|| align=right|16,3|| align=right|2,261|| align=right|0,150|| align=right|3,89|| align=right|3,398||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94461)||2001 TN116|| align=right|15,7|| align=right|2,418|| align=right|0,164|| align=right|5,49|| align=right|3,759||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94462)||2001 TR126|| align=right|16,6|| align=right|2,312|| align=right|0,181|| align=right|5,15|| align=right|3,515||MBA||13. oktober 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(94463)||2001 TH127|| align=right|16,1|| align=right|2,293|| align=right|0,132|| align=right|3,54|| align=right|3,472||MBA||12. oktober 2001||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(94464)||2001 TM127|| align=right|17,3|| align=right|2,149|| align=right|0,076|| align=right|1,03|| align=right|3,150||MBA||12. oktober 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(94465)||2001 TB152|| align=right|15,8|| align=right|2,347|| align=right|0,141|| align=right|9,40|| align=right|3,595||MBA||10. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(94466)||2001 TH155|| align=right|16,0|| align=right|2,349|| align=right|0,123|| align=right|2,03|| align=right|3,599||MBA||13. oktober 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(94467)||2001 TS164|| align=right|17,3|| align=right|2,212|| align=right|0,126|| align=right|0,44|| align=right|3,290||MBA||11. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(94468)||2001 TS165|| align=right|16,0|| align=right|2,270|| align=right|0,147|| align=right|4,32|| align=right|3,419||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94469)||2001 TC166|| align=right|16,2|| align=right|2,315|| align=right|0,126|| align=right|6,29|| align=right|3,523||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94470)||2001 TB169|| align=right|15,5|| align=right|2,203|| align=right|0,079|| align=right|6,61|| align=right|3,270||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94471)||2001 TD178|| align=right|16,1|| align=right|2,278|| align=right|0,176|| align=right|5,80|| align=right|3,437||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94472)||2001 TD183|| align=right|15,8|| align=right|2,295|| align=right|0,108|| align=right|4,56|| align=right|3,475||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94473)||2001 TP188|| align=right|16,3|| align=right|2,275|| align=right|0,095|| align=right|1,92|| align=right|3,431||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94474)||2001 TR189|| align=right|16,0|| align=right|2,293|| align=right|0,081|| align=right|5,92|| align=right|3,471||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94475)||2001 TJ190|| align=right|16,4|| align=right|2,223|| align=right|0,161|| align=right|8,58|| align=right|3,313||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94476)||2001 TT190|| align=right|15,5|| align=right|2,230|| align=right|0,089|| align=right|5,94|| align=right|3,329||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94477)||2001 TF192|| align=right|15,3|| align=right|2,383|| align=right|0,087|| align=right|6,51|| align=right|3,677||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94478)||2001 TV194|| align=right|15,4|| align=right|2,293|| align=right|0,114|| align=right|4,34|| align=right|3,471||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94479)||2001 TV224|| align=right|15,8|| align=right|2,321|| align=right|0,186|| align=right|2,85|| align=right|3,535||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94480)||2001 UN4|| align=right|15,4|| align=right|2,327|| align=right|0,049|| align=right|6,44|| align=right|3,550||MBA||17. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(94481)||2001 UO4|| align=right|16,6|| align=right|2,291|| align=right|0,104|| align=right|7,60|| align=right|3,466||MBA||17. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(94482)||2001 UV6|| align=right|15,4|| align=right|2,419|| align=right|0,080|| align=right|3,56|| align=right|3,761||MBA||18. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(94483)||2001 UP10|| align=right|15,8|| align=right|2,175|| align=right|0,103|| align=right|5,59|| align=right|3,207||MBA||21. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(94484)||2001 UR10|| align=right|16,3|| align=right|2,365|| align=right|0,047|| align=right|6,07|| align=right|3,637||MBA||21. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(94485)||2001 UU11|| align=right|16,4|| align=right|2,147|| align=right|0,155|| align=right|2,05|| align=right|3,145||MBA||23. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(94486)||2001 UV11|| align=right|16,1|| align=right|2,253|| align=right|0,225|| align=right|4,87|| align=right|3,381||MBA||23. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(94487)||2001 UA14|| align=right|16,1|| align=right|2,181|| align=right|0,129|| align=right|4,29|| align=right|3,221||MBA||24. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(94488)||2001 UW23|| align=right|16,0|| align=right|2,283|| align=right|0,106|| align=right|6,89|| align=right|3,450||MBA||18. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94489)||2001 UN33|| align=right|15,2|| align=right|2,240|| align=right|0,125|| align=right|6,90|| align=right|3,351||MBA||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94490)||2001 UO34|| align=right|15,6|| align=right|2,326|| align=right|0,049|| align=right|7,01|| align=right|3,547||MBA||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94491)||2001 UF36|| align=right|14,7|| align=right|2,404|| align=right|0,143|| align=right|11,30|| align=right|3,727||MBA||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94492)||2001 UV36|| align=right|15,2|| align=right|2,277|| align=right|0,035|| align=right|6,71|| align=right|3,434||MBA||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94493)||2001 UB42|| align=right|15,9|| align=right|2,193|| align=right|0,116|| align=right|2,10|| align=right|3,247||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94494)||2001 UG46|| align=right|16,8|| align=right|2,162|| align=right|0,153|| align=right|1,38|| align=right|3,179||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94495)||2001 US46|| align=right|15,7|| align=right|2,329|| align=right|0,197|| align=right|4,11|| align=right|3,553||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94496)||2001 UW48|| align=right|15,9|| align=right|2,289|| align=right|0,098|| align=right|7,24|| align=right|3,462||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94497)||2001 UB50|| align=right|16,1|| align=right|2,328|| align=right|0,109|| align=right|10,20|| align=right|3,552||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94498)||2001 UM50|| align=right|16,3|| align=right|2,241|| align=right|0,127|| align=right|7,24|| align=right|3,354||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94499)||2001 UB51|| align=right|16,6|| align=right|2,226|| align=right|0,212|| align=right|7,11|| align=right|3,320||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(94500)||2001 US51|| align=right|15,5|| align=right|2,323|| align=right|0,075|| align=right|6,77|| align=right|3,541||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov